Ольговка — деревня в Томском районе Томской области России. Входит в состав Малиновского сельского поселения. Население  чел. () .

География 
Находится на востоке региона, в лесной местности северо-восточной части района, на реке Малая Юкса, которая на территории селения запружена.

Уличная сеть не развита.
 Географическое положение
Расстояние до

районного центра с. Малиновка: 22 км.

областного центра г. Томск: 62 км.

История 
18 июня 1997 года, на основании Постановления Главы Томского района № 68 от 14.04.1997 года «О реформировании органов местного самоуправления на территории Томского района», д. Ольговка перешла в Малиновский сельский округ, образованный объединением Малиновской и Александровской администраций.

В соответствии с Законом Томской области от 12 ноября 2004 года № 241-ОЗ деревня вошла в образованное 1 января 2005 года муниципальное образование Малиновское сельское поселение.

На 2021 год в деревне остался жилым 1 дом со старожилом Валентиной Качаевой, родившейся в 1931 году. Переезжать она не собирается. Как она сама говорит, что ей в городе не нравится, что не её это.

Население

Инфраструктура 
Лесное хозяйство.

Транспорт 
Просёлочные дороги. Вблизи проходит автотрасса Томск — Итатка. Ближайшая станция железной дороги Ольговка на линии Томск — Асино.

Примечания 

Населённые пункты Томского района